Sarzedo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Sarzedo (Arganil), Gemeinde im Concelho de Arganil
 Sarzedo (Covilhã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho da Covilhã
 Sarzedo (Moimenta da Beira)

sowie in Brasilien:
 Sarzedo (Minas Gerais)